Star TV – pierwsza turecka komercyjna stacja telewizyjna, założona w 1989
 STAR TV (Satellite Television for the Asian Region) – grupa mediowa Ruperta Murducha zajmująca się dystrybucją kanałów telewizyjnych na rynek krajów Azji, wchodząca w skład korporacji News Corporation
Star Channel - grecka stacja telewizyjna